Гродзицкий — фамилия; имеет женскую форму Гродзицкая.
 Гродзицкий, Кшиштоф (ум. 1659) — польский военный и государственный деятель, генерал коронной артиллерии, староста дрогобычский, каштелян каменецкий.
 Гродзицкий, Митрофан Иосифович (1861 — после 1917) — судья, депутат III и IV Государственной думы от Оренбургской губернии (1907—1917).
 Гродзицкий, Павел (? — 1645) — военачальник XVII века, польский шляхтич, генерал коронной артиллерии Речи Посполитой.